Droga krajowa B69 (Austria) –
 Droga krajowa B69 (Niemcy) –

Zobacz też